Henson steht für: 
 Henson (Familienname), ein englischer Personenname (mit Namensträgern)

Sonstiges: 
 Henson-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Henson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Henson (Mondkrater), Krater am Südpol des Mondes

Siehe auch: 
 Hanson